Roger Bigod conte di Norfolk – cavaliere normanno
 Roger Bigod, II conte di Norfolk – nobile inglese
 Roger Bigod, IV conte di Norfolk – nobile inglese
 Roger Bigod, V conte di Norfolk – nobile inglese